Морозовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и РФ:

 Морозовская волость — в составе Куньинского района Псковской области в 1995-2005 гг. (упразднена в пользу Слепнёвской волости)
 Морозовская волость — в составе Вологодской губернии, Вельский уезд
 Морозовская волость — в составе Вятской губернии, Котельничский уезд
 Морозовская волость — в составе Калужской губернии, Мосальский уезд
 Морозовская волость — в составе Калужской губернии, Медынский уезд
 Морозовская волость — в составе Московской губернии, Дмитровский уезд
 Морозовская волость — в составе Смоленской губернии, Вяземский уезд
 Морозовская волость — в составе Томской губернии, Кузнецкий уезд